Schöbel oder Schoebel ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Schöbel (1867–1939), deutsche Schriftstellerin

 Anita Schöbel (* 1969), deutsche Mathematikerin
 Elmer Schoebel (1896–1970), amerikanischer Jazzmusiker
 Emmanuel Johann Schöbel (1824–1909), Bischof von Leitmeritz und Generalgroßmeister der Kreuzherren mit dem Roten Stern
 Frank Schöbel (* 1942), deutscher Musiker
 Franz Schöbel (* 1956), deutscher Skilangläufer
 Georg Schöbel (1858–1928), deutscher Illustrator und Historienmaler
 Gisela Schöbel-Graß (* 1926), deutsche Schwimmerin
 Günter Schöbel (* 1955), deutscher Gewerkschafter und Pädagoge
 Gunter Schöbel (* 1959), deutscher Prähistorischer Archäologe und Museumsdirektor
 Heinz Schöbel (1913–1980), DDR-Sportfunktionär
 Helfried Schöbel (1927–2022), deutscher Regisseur und Autor
 Hildegard Schöbel (1929–2011), deutsche Theaterautorin und Dramaturgin
 Manuel Schöbel (* 1960), deutscher Dramatiker, Theaterregisseur und Dramaturg
 Martin Schoebel (* 1958), deutscher Archivar und Historiker
 Mats Schöbel (* 1986), deutscher Eishockeyspieler
 Michael Schöbel († 2015), deutscher Künstlermanager
 Pierre Schoebel (* 1942), französischer Stabhochspringer
 Udo Schöbel (* 1961), deutscher Musiker, Songwriter, Musikproduzent und Cartoonist
 Wilhelm Schöbel (1926–2011), deutscher Vertriebenenfunktionär